Älvsnabben kan syfta på:

 Älvsnabben – ö intill Muskö i Haninge kommun i Stockholms skärgård
 HMS Älvsnabben (M01) – svenskt långrese- och minfartyg i marinens tjänst 1943–1980
 Älvsnabben (marsch) – en marsch tillägnad fartyget Älvsnabben, komponerad av Knut Broberg 1966
 Älvsnabben (färjelinje) – färjelinje som sedan 1990-talet trafikerar Göta älv i Göteborg

Källor